Among the Living steht für:

 Among the Living, Album von Anthrax (1987)
 Among the Living, Originaltitel von Zum Leben verdammt, US-amerikanischer Film von Stuart Heisler (1941) 
 Among the Living – Das Böse ist hier (Aux yeux des vivants), französischer Film von Alexandre Bustillo und Julien Maury (2014)